Garrison se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rosser W. Garrison
 Laura M. Garrison